|-
| 175301 - || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175302 - || || 10 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175303 - || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175304 - || || 21 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175305 - || || 24 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175306 - || || 24 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175307 - || || 26 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175308 - || || 27 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175309 - || || 27 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175310 - || || 23 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175311 - || || 27 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175312 - || || 27 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175313 - || || 29 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175314 - || || 29 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175315 - || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175316 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175317 - || || 23 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175318 - || || 28 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175319 - || || 28 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175320 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175321 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175322 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175323 - || || 30 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175324 - || || 29 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175325 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175326 - || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175327 - || || 4 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175328 - || || 2 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175329 - || || 4 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175330 - || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175331 - || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175332 - || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175333 - || || 6 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175334 - || || 6 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175335 - || || 7 de juliol de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 175336 - || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175337 - || || 5 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175338 - || || 9 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175339 - || || 2 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175340 - || || 5 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175341 - || || 9 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175342 - || || 12 de juliol de 2005 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 175343 - || || 4 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175344 - || || 5 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175345 - || || 7 de juliol de 2005 || Mauna Kea || C. Veillet
|-
| 175346 - || || 12 de juliol de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175347 - || || 4 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175348 - || || 28 de juliol de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175349 - || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175350 - || || 29 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175351 - || || 30 de juliol de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 175352 - || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175353 - || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175354 - || || 29 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175355 - || || 6 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175356 - || 2005 QK || 24 d'agost de 2005 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| 175357 - || || 22 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175358 - || || 27 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175359 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175360 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175361 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175362 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175363 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175364 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175365 Carsac || || 31 d'agost de 2005 || Saint-Sulpice || B. Christophe
|-
| 175366 - || || 28 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 175367 - || || 31 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175368 - || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175369 - || || 11 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175370 - || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175371 - || || 28 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175372 - || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175373 - || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175374 - || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175375 - || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175376 - || || 3 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175377 - || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175378 - || || 22 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175379 - || || 26 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175380 - || || 30 d'abril de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175381 - || || 30 d'abril de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175382 - || || 2 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175383 - || || 6 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175384 - || || 24 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175385 - || || 24 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175386 - || || 11 de juny de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175387 - || || 10 de juny de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175388 - || || 7 de juny de 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 175389 - || || 19 de juny de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175390 - || || 20 de juny de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175391 - || || 19 de juny de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175392 - || || 18 de juny de 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 175393 - || || 24 de juny de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175394 - || || 30 de juny de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 175395 - || 2006 NY || 5 de juliol de 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 175396 - || || 18 de juliol de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 175397 - || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175398 - || || 18 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175399 - || || 18 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175400 - || || 19 de juliol de 2006 || Palomar || NEAT
|-
|}

5